Jméno Francisco Hernández de Córdoba může nosit více lidí:
 Francisco Hernández de Córdoba († 1517) – španělský mořeplavec, conquistador Yucatánu
 Francisco Hernández de Córdoba (zakladatel Nikaraguy) († 1526) – španělský conquistador, zakladatel Nikaraguy